Altamont bezeichnet:
 das 1969 auf dem Speedway abgehaltene Altamont Free Concert
 den Altamont Pass in Kalifornien
 die nach dem Pass benannte Rennbahn Altamont Speedway in der Nähe von San Francisco
 den Altamont Corridor Express, einen Regionalzug in Kalifornien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Altamont (Alabama), im Tuscaloosa County
 Altamont (Illinois), im Effingham County
 Altamont (Illinois), im Madison County
 Altamont (Kalifornien), im Alameda County
 Altamont (Kansas), im Labette County
 Altamont (Maryland), im Garrett County
 Altamont (Missouri), im Daviess County
 Altamont (New Mexico), im Rio Arriba County – nicht mehr existent
 Altamont (Albany County, New York)
 Altamont (Franklin County, New York); seit 2004: Tupper Lake (Franklin County)
 Altamont (North Carolina), im Avery County
 Altamont (Ohio), im Jefferson County
 Altamont (Oregon), im Klamath County
 Altamont (Pennsylvania), im Schuylkill County
 Altamont (South Dakota), im Deuel County
 Altamont (Tennessee), im Grundy County
 Altamont (Utah), im Duchesne County
 Altamont (Wyoming), im Uinta County
 Altamont Park, im Jefferson County, Alabama
 Altamont Place, im Cecil County, Maryland
 Altamont Switch, im Tippecanoe County, Indiana

 Altamont Townships

Sonstiges:
 Altamont Creek, Fließgewässer im Laurel County, Kentucky
 Altamont Park (Alabama), Park im Jefferson County
 Altamont Park (Oregon), Park im Clackamas County
 Altamont State Public Shooting Areas, im Deuel County, South Dakota

im NRHP gelistete Objekte:
 Altamont Historic District, in Guilderland, New York, ID-Nr. 82001054
 Altamont Hotel, in Fayetteville, West Virginia, ID-Nr. 79002574